Le terme ligne 112 est utilisé pour désigner un grand nombre de lignes de transports en commun :

Voies ferrées 
 Lignes 112 et 112A des chemins de fer belges.
 Ligne 112 des chemins de fer slovaques reliant Zohor à Plavecký Mikuláš.

Voir aussi 
 
 

112